Доходный дом страхового общества «Якорь» на Петровке — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу улица Петровка, дом № 15.
Округ: Центральный; район: Тверской.

История 
 улица Петровка, дом № 15 — Доходный дом страхового общества «Якорь» на Петровке. Построен в 1905 году по проекту архитектора Оттон (Отто) фон Дессин, который длительное время сотрудничал со страховым обществом «Якорь» и, помимо здания на Петровке, построил ещё целый ряд доходных домов в Потаповском переулке (Доходный дом страхового общества «Якорь» (1905, Столешников переулок, 13/15 — Улица Петровка, 15 стр. 5; Дома в доходном владении страхового общества «Якорь» (1911, Потаповский переулок, 5, строение 4, 5, 7, 8, 12))).

Использование 
 По окончании строительства в здании размещался доходный дом, построенный по заказу  страхового общества «Якорь».
 В здании нынче располагаются магазины/бутики, архитектурно-проектная организация и ряд других фирм.

Архитектура 
5 этажей + 1 подвальный. Материал здания: кирпич.

Информация о здании весьма противоречива: одни источники упоминают доходный дом Грачёвой, впоследствии проданный (в 1902 году) страховому обществу «Якорь»; другие же настаивают, что дом Грачёвой — это дом №13, а дом №15 — строение архитектора  Оттон (Отто) фон Дессин, возведённое в 1905 году.

К тому же, нумерация домов по улице неоднократно менялась, — что также не способствовало упорядочиванию исторических данных.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» /  И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 114.

Ссылки 
 Об угловом здании на пересечении улицы Петровка, 15 и Столешникова переулка, 13 весьма противоречивая информация...
 Доходный дом А.С. Грачёвой // ул. Петровка, д. 13/15
 Петровка, 15
 Дом страхового общества Якорь // ул. Петровка, 15
 ул. Петровка, 19 стр. 1
 Дом страхового общества Якорь // ул. Петровка, 15
 На 2Gis.

Якорь
Здания и сооружения, построенные в 1905 году в Москве